«Леди-вихрь» (, ) — гонконгский драматический боевик с боевыми искусствами, поставленный режиссёром  и вышедший в 1972 году. Главные роли исполнили Анждела Мао,  и Бай Ин.

Сюжет 
Молодая девушка Тянь Лицзюнь, обладающая боевыми навыками, находится в поиске человека, которого она винит в смерти своей сестры. Её «добыча», Лин Шихао, в свою очередь, желает расправиться с Дун Ку, японским наркоторговцем, напавшим и оставившим его умирать три года назад. Когда Лицзюнь навлекает гнев Ку, атаковав один из его игральных домов в ходе своего расследования, создаются условия для нового союза: Лицзюнь соглашается оставить Шихао в живых до тех пор, пока тот не осуществит свою месть.

Нападение Шихао на людей Ку становится катастрофой: он побеждён и похоронен заживо, а его девушка, Шуан-шуан, попадает в плен. Лицзюнь, задетая страданиями пары, спасает обоих. Лицзюнь последовательно сражается с соратниками Ку, сначала побеждая главного бойца противника, затем японского эксперта по каратэ, и наконец партнёршу Ку с кнутом в руках. Между тем Шихао поправляется в лесах, где встречает монаха, который впоследствии тренирует парня в скрытом храме. Доведя до совершенства технику «ладонь тайцзи», Шихао в итоге противостоит Дун Ку, за чем наблюдает Лицзюнь. Шихао побеждает, после чего Лицзюнь вызывает его на давно назревшую смертельную схватку. Вмешательство Шуан-шуан, умоляющей о пощаде на основе любви, склоняет мстительницу отступить, а её желание мстить в итоге угасает.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Golden Harvest, Ga Luen Film Co.
 Продюсер: Рэймонд Чоу
 Режиссёр: 
 Сценарист: Хуа Тайчжун
 Ассистент режиссёра: Хуан Бацзин
 Монтажёр: Питер Чён
 Гримёр: Дэн Шансинь
 Дизайнер по костюмам: Ю Маньва
 Художник: Бао Тяньмин, Ли Чжань
 Оператор: Ли Ютан
 Композитор: Джозеф Ку

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на официальном канале Fortune Star на YouTube
   
 «Леди-вихрь» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы American International Pictures